Peak Antifreeze & Motor Oil Indy 300 2010 — это десятая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Chicagoland Speedway, а также четырнадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в субботу, 28 августа 2010.

Заезд проведен на 200 кругов по 2.446-километровой конфигурации иллинойсской трассы.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Райан Бриско завоёвывает 3-й поул в сезоне. Однако во второй раз победа ушла от австралийца — даже пролидировав наибольшее количество кругов в гонке он смог финишировать лишь 11-м до предела уменьшив свои шансы на титул.

Просчёт с количеством топлива Team Penske для Уилла Пауэра откинул австралийца аж на 16-е финишное место и стоил 36 очков отрыва в общем зачёте от Дарио Франкитти. Шотландец максимально воспользовался подарком главного конкурента за титул и, одержав третью в сезоне победу приблизился к Пауэру на расстояние в 23 очка.

Неудачно проведший квалификацию Скотт Диксон отыграл по ходу гонки 7 позиций минимизиров проигрыш ближайшим конкурентам за третье место в общем зачёте — Кастроневесу и Хантер-Рею.

Наилучший прорыв по ходу гонки удался Джастину Уилсону — британец, отыграв 16 позиций, финишировал седьмым.

По числу заявок на старт гонка уступает только Indy 500.

Девятую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. Впервые его заменяет Ана Беатрис. Также на этапе в Джойлете в пелотон вернулись ещё 5 пилотов — два пилота Sarah Fisher Racing и Дэйви Хэмилтон провели плановую гонку своего ограниченного расписания; Томас Шектер повторил путь Аны Беатрис и вышел на плановую замену — южноафриканец заполнил пустое место в Conquest Racing. Также вернулся в пелотон Эд Карпентер, нашедший финансирования для продолжения сезона во второй машине Panther Racing. Лучшей в этой группе пилотов стала Сара Фишер, пересекшая финишный флаг 15-й — в круге от лидера.

Удачно складывается этап для пилотов Andretti Autosport — трое её пилотов попадают в Top5 на финише. На этом фоне крайне неудачным выглядит выступление Даники Патрик — американка лишь 14-я.

Одну из лучших гонок в сезоне проводит Бертран Багетт — бельгиец во второй раз в сезоне в дюжине лучших на финише.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидирования.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Сонома
Август 2010 года
Моторные виды спорта
2010